2562 (muzikant) (Dave Huismans), Nederlands muzikant
 Emma Huismans (1946), Nederlandse en Zuid-Afrikaanse schrijfster
 Maurice Huismans (1973), Nederlands diskjockey

Zie ook 
 Huisman (doorverwijspagina)
 Huysmans (doorverwijspagina)